Константин Калачёв: Калачёв, Константин Фёдорович (1915—2001) — специалист по шифрованию, работал в марфинской лаборатории, с 1953 по 1970 возглавлял работы по специальной тематике в СССР.
 Калачёв, Константин Эдуардович (1964) — политический и общественный деятель России.